Tobias se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Martha L. Tobias
 A.V. Tobias